TKS steht für:
 Taijin Kyōfushō Symptoms, ein japanisches und koreanisches kulturgebundenes Syndrom (Psychische Störung)
 ThyssenKrupp Steel, ein Unternehmensbereich von Thyssenkrupp
 Tischkreissäge
 TKS (Aircraft Deicing) Ltd., eine Unternehmenskooperation die Flugzeugenteisung entwickelte
 TKS (Tankette), polnische Tanketten zur Zeit des Zweiten Weltkriegs
 TKS (Raumschiff), von der Sowjetunion als bemanntes, schweres Zubringer- und Versorgungsraumschiff für militärische Almas-Raumstationen konstruiert
 Tragkraftspritze, siehe Feuerlöschpumpe#Tragbare Pumpen

tks steht für:
 Takestani (ISO-639-3-Code), Dialekt der Nordwest-Iranischen Tati-Sprache

TKS